El Torneig d'Acapulco 2011, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La divuitena edició del torneig es va disputar entre el 21 i el 26 de febrer del 2011 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

El valencià David Ferrer va aconseguir el segon títol de la temporada i també el segon consecutiu a Acapulco.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení  

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011